Mansa ist

 Mansa, Hauptstadt der Provinz Luapula in Sambia
 Mansa (Herrschertitel), Herrschertitel aus dem mittelalterlichen Afrika
 Mansa (Indien), Distrikthauptstadt im indischen Bundesstaat Punjab
 Mansa (Distrikt, Indien), Distrikt im indischen Bundesstaat Punjab
 Mansa (Distrikt, Sambia), Distrikt in der Provinz Luapula in Sambia

Mansa ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ludvig Mansa (1792–1833), dänischer Gärtner; Sohn von Johan Ludvig Mansa
 Frederik Vilhelm Mansa (1794–1879), dänischer Medizinhistoriker; Sohn von Johan Ludvig Mansa
 Johan Ludvig Mansa (1740–1820), dänischer Gärtner; Vater von sechs Söhnen und vier Töchtern
 Johan Ludvig Mansa (1802–1886), dänischer Gärtner; Sohn von Johan Ludvig Mansa
 Jacob Henrik Mansa (1797–1885), dänischer Lithograph, Kartograph und Offizier; Sohn von Johan Ludvig Mansa